CI, Ci eller ci kan avse:

 CI – talet 101 med romerska siffror
 CI – Colour Index
 CI – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Elfenbenskusten
 CI –  ett hörhjälpmedel, se Cochleaimplantat
 Ci – en äldre enhet för radioaktivitet, se Curie
 Ci (poesi) – en form av kinesisk poesi
 Ci, Handan – ett härad i Hebei-provinsen i Kina
 .ci – nationell toppdomän för Elfenbenskusten

WP:Projekt Kina